Ушастый клехо или ушастый древесный стриж (), — вид птиц семейства древесных стрижей. Самый маленький представитель семейства со слабо выраженным хохлом и ярко белыми, почти параллельными бровями и усами. Оперение в основном тёмно-бирюзовое, крылья чёрные, со светлыми пятнами, хвост вильчатый. Кроющие перья уха у самцов тёмно-каштановые, у самок — сине-зелёные. Ушастый клехо обитает в тропических дождевых лесах на Малайском полуострове, островах Суматра, Калимантан и на Филиппинских островах. Питается летающими насекомыми, которых ловит бросаясь с ветки, или сидя на ней. Строит маленькие гнёзда на тонких ветках, откладывает одно яйцо. 

Ушастый клехо был впервые описан голландским зоологом Конрадом Якобом Темминком в 1824 году на основе экземпляра с острова Суматра. В настоящее время разделяют два подвида.

Описание 

Самый маленький среди всех древесных стрижей с длиной тела 15—17 см. Хохол выражен слабо. От уздечки (область между глазом и клювом) до затылочной части проходят ярко белые брови, от щеки до задней части шеи — усы такого же цвета. Эти почти параллельные полосы резко выделяются на фоне глянцевой чёрной головы и горла. Кроющие перья уха у самцов тёмно-каштановые, у самок — сине-зелёные. Крылья чёрные, остальное оперение тёмно-бронзовое. Американский орнитолог Джон Гульд в XIX веке добавлял, что первичные и вторичные маховые перья имеют бронзовый оттенок, а некоторые третичные маховые перья окрашены в белый цвет, из-за чего крыло имеет белое пятно. Хвост вильчатый. Расстояние между кончиком четвёртого и пятого (внешнего) рулевого пера самое маленькое среди всех представителей древесных стрижей и составляет 12,5 мм.

Молодые особи, как и у других древесных стрижей, имеют защитную окраску из мелких коричневых, рыжеватых и серо-белых полос, усы и брови короче, чем у взрослых птиц. Ко времени первой зимы птицы приобретают взрослое нательное оперение, но сохраняют юношеское оперение хвоста и крыльев. Взрослые птицы, как и все стрижи (Apodes), линяют последовательного от первого махового пера до внешней кромки крыла.

У номинального подвида H. c. comata на Суматре длина крыла составляет 116—130 мм, на Малайском полуострове — 118—133 мм и размеры птиц увеличиваются по направлению к северу. Подвид H. c. major в среднем крупнее номинального, его длина крыла составляет 123—146,5 мм), масса тела у самцов — 21-21,7 г, у самок — 20,2-26 г. Кроме того, данный подвид отличается более белым брюхом и третичными перьями. Хвост более широкий, с менее выраженной «вилкой».

По сравнению с другими представителями семейства, у которых соотношение размаха крыльев к массе позволяет скользить по воздуху, маленький ушастый клехо трепещет крыльями, напоминая типичных стрижей. Вместе с тем, он остаётся одной из самых манёвренных птиц среди всех стрижей.

Как и остальные стрижи, представители данного вида имеют широкий рот с уголками, уходящими далеко за линию глаз, лапы и короткий клюв чёрные или тёмно-фиолетовые. Глаза очень большие, тёмно-коричневые. Возможно, такой размер глаз связан с тем фактом, что птицы в основном питаются поздно вечером.

Ушастый клехо заметно тише других представителей семейства. Его звуковые сигналы менее пронзительные и шумные, чем вокализация обитающего на той же территории блестящего клехо (Hemiprocne longipennis). Позывки включают «she-she-she-she-she-SHOO-she» с особенно высокими последними двумя слогами; «kweeo» и «squeawk». Некоторые звуковые сигналы напоминают «chew», издаваемый обыкновенной зеленушкой (Chloris chloris).

Распространение 
Ушастый клехо обитает на Малайском полуострове, островах Суматра, Калимантан и на Филиппинских островах. Общая площадь ареала составляет 6 510 000 км² и включает территорию таких стран, как Бруней, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Филиппины и Сингапур. Высота над уровнем моря в среднем составляет от нуля до 1000—1100 метров на Суматре и Филиппинах, но не превышает 800 метров на севере Малайского полуострова.

Ушастый клехо обитает в хвойных лесах и высоких манграх, часто на берегу рек. Он заселяет исключительно девственные леса, крайне редко залетая во вторичные или старые сады, при этом использует отдельно стоящие деревья, в частности дуриан. Потеря естественной среды обитания может сказаться на ушастых клехо больше, чем на других представителях семейства. Ушастый клехо относится к видам, вызывающим наименьшие опасения, однако его численность сокращается. На большей части ареала данный вид представлен широко, но очень редко встречается в Сингапуре и на Филиппинах (хотя и наблюдался на острове Миндоро в 1991 году).

Птицы ведут оседлый образ жизни. Ушастый клехо делит территорию с блестящим клехо, но заметно отличается от него наличием белых полос на лице и белых же пятен на крыле, а также бронзовым оттенком в основном оперении. На Филиппинах, где обитает только ушастый клехо, птица в среднем крупнее, однако наблюдение за поведением данного вида на острове Негрос не позволило выявить никаких объясняющих это явление закономерностей. Ареалы подвидов ушастого клехо пересекаются.

Питание 
Ушастый клехо питается маленькими летающими насекомыми, однако состав его рациона совсем не изучен.

По сравнению с блестящим клехо, данный вид кормится довольно низко, не выше крон самых высоких деревьев, прямо над поверхностью леса. Он также совершает более короткие вылеты в поисках добычи, которые обычно не превышают одну минуту, может ловить насекомых прямо с ветки. Как и остальные древесные стрижи, ушастый клехо предпочитает открытые голые ветки для насеста, но в отличие от других представителей семейства, он никогда не охотится над землёй.

Птиц обычно можно встретить в одиночку или в парах, в отличие от остальных древесных стрижей они редко образуют стаи, которые при этом не превышают шесть особей (возможно родственных). Благодаря высокой манёвренности, кормовая территория ушастого клехо очень невелика и обычно составляет две-три крупные кроны, в связи с чем на ней может присутствовать только один похожий вид — более маленький типичный стриж . Ушастый клехо может обитать рядом с блестящим, но они не делят кормовые территории, так как последний кормится выше в воздухе.

Размножение 
Практически на всём ареале птицы откладывают яйца с февраля по август (в начале октября можно встретить только самых поздних птенцов), на Филиппинах известно только о нескольких случаях откладывания яиц и все они приходятся на май. Гнёзда расположены далеко друг от друга, птицы считаются территориальными и остаются на своей территории гнездования в течение всего года.

Гнездо строится обоими родителями на поверхности тонкой открытой ветки на высоте 8—40 метров. В качестве строительных материалов используется слюна и собственные перья, строительство продолжается и после откладки яйца. По сравнению с остальными стрижами, которые строят гнёзда на открытых ветках над поверхностью леса, ушастый клехо преимущественно живёт в лесу.

Кладка состоит из одного белого яйца, размеры которого составляют 20 на 15 мм. Яйцо расположено в гнезде строго вертикально и вероятно приклеено к гнезду слюной (без дополнительной фиксации оно бы не могла удержаться в таком плоском гнезде). Высиживанием яйца занимаются оба родителя, хотя самка по всей видимости больше самца, при этом обычно на яйце всегда кто-то сидит и его только на несколько минут могут оставить без присмотра. Точная продолжительность инкубационного периода и периода выхаживания птенцов неизвестна, но она составляет не менее 50 дней. Известно о случае, когда птенец вылупился примерно на 21-й день, через 28 дней после этого вылетел из гнезда, родители подкармливали его время от времени ещё 3 недели. Птенцы покидают родительскую территорию через несколько недель после вылета из гнезда.

В среднем самка способна откладывать яйца на протяжении 7,5 лет.

Систематика 
Ушастый клехо был впервые описан голландским зоологом Конрадом Якобом Темминком в 1824 году на основе экземпляра с острова Суматра. Название — Cypselus comatus. В источниках XIX века помимо Macropterix comatus (от  — «длинный»,  — «крыло») и Dendrochelidon comatus (от  — «дерево»,  — «ласточка») использовалось также Apus comatus. Видовое название — comata (от  — «волосатый»). Научное название рода — Hemiprocne (от  — «полу»,  — «ласточка») — могло бы подойти всем стрижам.

Ушастый клехо относится к роду древесных, или хохлатых стрижей, единственному в одноимённом семействе. В настоящее время различают два подвида:
  — юг Мьянмы, полуостров Таиланд, Суматра, включая острова к западу, Калимантан и соседние острова. Также включает выделяемый некоторыми учёными подвид Hemiprocne comata stresemanni, обитающий на островах Ментавай к западу от Суматры.
  — Филиппины, включая архипелаг Сулу, но без острова Палаван. Также включает выделяемые некоторыми учёными подвиды Hemiprocne comata nakamurai и Hemiprocne comata barbarae, обитающие на Филиппинах.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Древесные стрижи
Животные, описанные в 1824 году
Птицы Юго-Восточной Азии